Il termine Svizzera (o tedesco Schweiz o francese Suisse) può riferirsi a:

Geografia

Svizzera 
 Svizzera – stato europeo
 Svizzera italiana – insieme delle regioni svizzere dov'è parlato l'italiano

Repubblica Ceca 
 Svizzera boema – regione geografica e parco naturale nel nord-est della Boemia

Francia 
 Suisse – comune del dipartimento della Mosella, nella Lorena
 Svizzera normanna – regione geografica normanna che comprende il dipartimento del Calvados

Germania 
 Märkische Schweiz – comunità amministrativa del circondario rurale del Märkisch-Oderland, nel Brandeburgo
 Märkische Schweiz – regione geografica e parco naturale nel circondario rurale del Märkisch-Oderland, nel Brandeburgo
 Ruppiner Schweiz – zona boscosa del Brandeburgo
 Svizzera francone – regione geografica bavarese e parco naturale vicino a Bayreuth
 Svizzera dell'Holstein – regione geografica e parco naturale nell'Holstein
 Svizzera meclemburghese – regione geografica e parco naturale nel Meclemburgo
 Svizzera sassone – regione geografica montuosa e parco naturale vicino a Dresda, in Sassonia
 Svizzera sassone (circondario) – circondario rurale della Sassonia, soppresso nel 2008
 Svizzera Sassone-Monti Metalliferi Orientali – circondario rurale della Sassonia creato nel 2008

Italia 
 Svizzera Pesciatina – territorio della Toscana in provincia di Pistoia

Lussemburgo 
 Piccola Svizzera – regione geografica situata nella parte orientale del Lussemburgo

Altro 
 Piccola Svizzera – termine estetico relativo al paesaggio
 Svizzera – carne macinata e pressata

Altri progetti